Veres Gábor
 Veres Gábor (1900–1966) operatőr
 Veres Gábor (1955) szobrászművész
 Veres Gábor (1969–2020) orvos,  a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kara gyermekgyógyászati intézetének és klinikájának igazgatója 
 Veres Gábor (1969–) néprajzkutató, főiskolai docens
 Veres Gábor (1975) fizikus
 Veres Gábor (?) politikus

Veress Gábor
 Veress Gábor (1869–1937) erdélyi magyar zenei szakíró
 Veress Gábor (1943) professzor, az Állami Szívkórház főigazgató főorvosa

Jegyzetek